Das Bear Stearns Tournament of Champions 2007 fand vom 24. Februar bis 2. März 2007 im Grand Central Terminal in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series.
 
Titelverteidiger war Amr Shabana, der auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Im Endspiel bezwang er Anthony Ricketts, der im dritten Satz beim Stand von 7:11, 11:3 und 8:4 für Shabana wegen einer Ellbogenverletzung aufgeben mussten.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Christopher Gordon einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2007
Sportveranstaltung in Manhattan